Esta é uma lista dos municípios da Bélgica por população, a partir de 1 de Janeiro, 2020:

A Região de Bruxelas-Capital compreende as seguintes municipalidades:

Belgica por população
!
Municipios por populacao